Диего Торрес () — аргентинский актёр и певец, младший сын известной актрисы и певицы Лолиты Торрес и футболиста Хулио Сезара Качча.

Биография 

Диего Торрес родился 9 марта 1971 года в Буэнос-Айрес (столице Аргентины). Имеет двух братьев: Сантьяго (врач) и Марсело (певец) и двух сестёр: Анхелика (актриса) и Мариана (актриса).

В 1991 Диего Торрес начал свою музыкальную карьеру в группе «La Marca». Затем он начал первые шаги на телевидении — в популярном сериале «La Banda del Golden Rocket», который шёл в течение трёх лет.

В 1992 Диего выпустил свой первый альбом "Diego Torres, " продюсируемый Cachorro López. Альбом стал трижды платиновым.
Два года спустя был выпущен второй альбом — «Tratar de estar mejor», который стал 5 раз платиновым в Аргентине и золотым и платиновым в других странах Латинской Америки. Этот альбом стал Диего пропуском на большую сцену.

В 1996, Диего Торрес при поддержке итальянского продюсера Celso Valli выпустил третий альбом «Luna Nueva», месяц спустя Диего начал тур по Латинской Америке, США и Испании . Альбом быстро распродался и вскоре стал золотым, а затем и платиновым в Аргентине.

В 1999 был выпущен четвёртый альбом «Tal Cual Es», продюсируемый Cachorro López. Этот альбом продемонстрировал творческий подход и способность Диего комбинировать разные латиноамериканские мотивы, такие как испанская гитара и фламенко.

Следующий альбом был назван «Un Mundo Diferente», который был записан во вторую половину 2001 года в Буэнос-Айрес и Майами. Этот альбом сочетал в себе несколько музыкальных стилей разных частей Латинской Америки. Наиболее удачная в этом отношении песня «Color Esperanza», которая держалась на вершине аргентинских чартов в течение 12 недель. В 2003 альбом получил номинацию Грэмми (Grammy Award).

2004 принёс Диего новую удачу: возможность записать MTV Unplugged, который транслировался по MTV в Бразилии, Латинской Америке, Испании и США.

Последний альбом Торреса Andando вышел в 2006: в Аргентине 25 июля; в США — 15 августа; в Испании — 29 августа, в Латинской Америке — 8 сентября.

В 2005 он получил премию Конекс Konex Award как лучший аргентинский певец — исполнитель баллад.

Дискография 
 Las Marcas (1991)
 Diego Torres (1992)
 Tratar de Estar Mejor (1994)
 Luna Nueva (1996)
 Tal Cual Es (1999)
 Un Mundo Diferente (2001)
 MTV Unplugged (2004)
 Andando (2006)
 Un Cachito de mi (2008)
 Distinto (2010)
 Buena vida (2015)
 Sinfónico (2020)
 Atlántico a pie (2021)

Фильмография 
 Miss Guided (сериал) (2008)
 El Juego de Arcibel (2003)
 La venganza (1999)
 La Furia (1997)
 Una Sombra ya pronto serás (1994)
 El Profesor Punk (1988)

Ссылки 
 Official Site
 Diego Torres fan page
 Diego Torres — Interview to Diagonal (Spanish)

Победители MTV Video Music Awards